„Парите на другите“, или също „Парите на другите хора“, може да се отнася за:
 „Парите на другите“ () – роман от френския писател Емил Габорио от 1875 г.
 „Парите на другите и как ги използват банкерите“ () – книга от американския автор Луиз Брандайз от 1914 и 1933 г.
 „Парите на другите“ (L'Argent des autres) - френски филм от 1978 г., носител (1979) на филмовата награда „Сезар“, режисьор Кристиан дьо Шалон, в главните роли Жан-Луи Трентинян, Катрин Деньов, Клод Брасьор
 „Парите на другите“ (Other People's Money) - американски филм от 1991 г., режисьор Норман Джуисън, в главните роли Дани ДеВито, Грегъри Пек, Пенелопа Ан Милър
 „Парите на другите“ (Other People's Money) – театрална пиеса от американския драматург Джери Стърнър от 2000 г.
 „ПДХ: Парите на другите хора“ (OPM: Other People's Money) – книга от американския юрист Майкъл Лехтър, специалист по авторско право, от 2005 г., издадена на български през 2006 г.